Виктор Николаевич Магденко (; 1887, Полтава—1954, там же) — украинский и советский живописец-пейзажист, -, фотокорреспондент.

Биография 
Из дворян. Потомок украинского казацко-старшинского (впоследствии — дворянского) рода Магденко. Дед Александр Григорьевич Магденко владел землями в Полтавском уезде.

С 1927 года — член Полтавского филиала Ассоциации художников Красной Украины (АХЧУ), существовавшей до 1930 г., и ставшей прообразом будущего Союза советских художников Украины.

В своих произведениях отображал живописную природу полтавского края, в фотографиях и композициях — труд простых тружеников. Был фотокорреспондентом газеты «Большевик Полтавщині», заведовал фотоателье.

Умер в Полтаве. Похоронен на городском кладбище.

Произведения хранятся в Полтавском художественном музее.

Ссылки 
 Полтава историческая

Источники 

Художники Украины
Художники СССР
Художники-пейзажисты Украины
Художники-пейзажисты СССР
Персоналии:Полтава
Фотографы Украины
Фотокорреспонденты